David Hunt (aktor)
 David Hunt (kierowca wyścigowy)
 David Hunt (polityk)